Als Präklinik (Adjektiv präklinisch) wird bezeichnet

 die Frühphase einer Erkrankung noch ohne Symptome,
 In der Notfallmedizin die Behandlungsphase außerhalb von geeigneten medizinischen Einrichtungen, dann auch als Rettungsmedizin bezeichnet.
 eine Phase in der pharmakologischen Forschung, siehe Pharmaforschung #Präklinische Prüfung neuer Wirkstoffe